Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy w sezonie 1949 były jedenastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział osiemnaście drużyn, w tym pięciu, które awansowały z drugiej ligi – Łokomotyw Charków, Szachtar Stalino, Neftianik Baku, Dinamo Erywań i Daugava Ryga. Mistrzowski tytuł po raz piąty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Nikita Simonian ze Spartaka Moskwa, który zdobył 26 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
1949 w Europie
ZSRR w XX wieku